Дессау — топоним и фамилия:

Топоним 
 Дессау — город в Германии, расположен в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия 
 Дессау, Бернхард (1861—1923) — немецкий скрипач и композитор еврейского происхождения.
 Дессау, Ингрид (1923—2000) — шведская художница по текстилю.
 Дессау, Линда (род. 1953) — австралийский юрист и политик, 29-й губернатор Виктории.
 Дессау, Пауль (1894—1979) — немецкий композитор и дирижёр.

См. также 
 Дессау-Рослау
 Дессауэр
 Дессалин